Olaszország
Rota d’Imagna, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Rota Greca, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében

 Spanyolország
Rota, község Spanyolországban, Cádiz tartományban